Threshold (band)
 Threshold Records
 Threshold (Erik Norlander)
 Threshold (album van HammerFall)
 Threshold (televisieserie)
 Threshold (2003), Canadees/Amerikaanse film